Grauwzustersklooster (Antwerpen)
 Grauwzustersklooster (Hasselt)
 Klooster van de Grauwzusters (Lo)
 Grauwzustersklooster (Maastricht)
 Grauwzustersklooster (Poperinge)
 Grauwzustersklooster (Roeselare)
 Grauwzustersklooster (Velzeke)
 Grauwzustersklooster (Wervik)